Jméno Markéta z Valois mělo více nositelek:

 Markéta z Valois (1295–1342)
 Markéta z Valois (1553–1615) řečená královna Margot, manželka krále Jindřicha IV. Francouzského (= Jindřich III. Navarrský)